Il Kisei 1987 è stata l'undicesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei